Ordet grane har flere betydninger:
 Grane (mytologi) – en hest i nordisk mytologi.
 Grane (flod) – en flod.
 Grane, Norge – en norsk kommune.
 Grane, Leif – 1928-2000, dansk teolog og Luther-forsker